Проект реконструкции площади Таксим или проект пешеходной зоны на площади Таксим – архитектурный проект, профинансированный муниципалитетом Стамбула и частично реализованный компанией Kalyon Inşaat в 2013 году.

Обоснование проекта заключалось в расширении площади за счет переноса линий движения транспортных средств в туннели под площадью Таксим и восстановлении здания артиллерийских казарм XIX века для использования в качестве торгового центра, отеля и резиденции в парке Гези, расположенном рядом с площадью.

Первая часть реконструкции была успешно завершена, туннели открылись 13 сентября 2013 года. Вторая часть проекта — вырубка части древонасаждений в парке и восстановление здания казарм под торговый центр — была отменена административным судом 6 июня 2013 года.

Проект 
Для реализации цели частичного подземного движения на площади Таксим были построены туннели длиной 400 метров в направлении Тарлабаши-Харбие и 320 метров в направлении Харбие-Тарлабаши. В ходе этого проекта было забито 14 315 буронабивных свай. После завершения первой части реконструкции пешеходы могут ходить между парком Таксим Гези, АКМ, Талимхане и проспектом Истикляль без остановки движения. После завершения реконструкции площадь Таксим увеличилась до 100 тысяч квадратных метров.

Однако, хотя проект пешеходного движения был единогласно принят городским советом, договоренность о строительстве артиллерийских казарм в парке Гези, который был передан муниципалитету с условием использования только в общественных целях, была принята большинством голосов только среди членов правящей партии ПСР, после чего в отношении проекта были возбуждены судебные разбирательства.

Настойчивость правительства в желании построить торговый центр в парке стала основной причиной, спровоцировавшей события в парке Гези.

Хронология

2007 
В заявлении столичного муниципалитета Стамбула от 21 августа говорится, что движение автотранспорта будет перенаправлено на другие улицы, а движение между улицей Истикляль и парком Гези будет прекращено, работы по планированию завершены. Туннеля в проекте не было.

2011 

 В сентябре 2011 года городской совет Стамбула принял решение сделать пешеходной всю площадь Таксим.

2012 

 28 июня 2012 года муниципалитет Стамбула объявил о завершении соответствующего тендера на предварительную квалификацию.
 Совет по охране природы одобрил проект пешеходного перехода Таксим в октябре 2012 года.
 В тендере, проведенном 23 августа 2012 года, приняли участие 11 компаний. Выиграла компания Kalyon Inşaat с проектом стоимостью 51 555 370 турецких лир (около 25 млн долларов по курсу на 2012 год).
 Реализация первого этапа проекта реконструкции началась 31 октября 2012 года. Для начала работ улица Замбак, улица Джумхуриет и район, где расположен отель Divan, были закрыты для движения транспорта и пешеходов.

2013 

 В связи с обнаружением в феврале 2013 года арки османской эпохи строительные работы на некоторых участках были прерваны.
 70-летний пешеходный мост из парка Гези через улицу Аскера Оджаги, спроектированный Анри Простом, был снесен муниципалитетом. После всех событий мост был восстановлен в новом виде.
 По состоянию на апрель 2013 года было выполнено 50% работ в рамках первой части проекта.
 По состоянию на сентябрь 2013 года 1-я часть проекта была завершена.

Критика 

Многие неправительственные организации, профессиональные палаты и ученые выступили с негативными отзывами об этом проекте. Основная критика заключалась в том, что запланированная реконструкция — это проект по обезличиванию местности, а не проектом по улучшению пешеходных маршрутов. Кроме того, некоторые учреждения подвергли критике проект за несоблюдение современных правил организации площадей и транспортного планирования. Тот факт, что пешеходный доступ к площади будет затруднен из-за входов в туннель, был выделен как еще один негативный момент. Кроме того, артиллерийские казармы, которые предлагалось построить в соответствии с этим планом, разрушат парк Таксим-Гези, одну из немногих зеленых зон в городе.

В этих условиях многие жители и ассоциации районов, в первую очередь палата архитекторов, палата градостроителей и палата ландшафтных архитекторов, подали иски с требованием прекратить реализацию проекта. В результате чего вторая часть реконструкции по строительству артиллерийских казарм и торгового центра была отменена, в то время как первая часть завершена с новыми изменениями.

Связанные страницы 

 Волнения в Турции в 2013 г.
 Площадь Таксим
 улица Истикляль
 Культурный центр Ататюрка
 Парк Таксим-Гези
 Линия метро Еникапы-Хациосман

Внешние ссылки 

 Анимационный фильм проекта «Пешеходство Таксим».

Примечания 

Градостроительство
Архитектура Турции
Парки